Перевальское () — село,
Дебальцевский сельский совет,
Васильковский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1220784111. Население по переписи 2001 года составляло 49 человек.

Географическое положение 
Село Перевальское находится на правом берегу реки Верхняя Терса, которая через 6 км впадает в реку Волчья.
Рядом проходит автомобильная дорога .

Примечания